Бера:

Топонимы 
 Бера — город и муниципалитет на северо-западе Бангладеш.
 Бера — подокруг на северо-западе Бангладеш. Входит в состав округа Пабна.
 Бера — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.

Персоналии 
Имя
 Бера — царь Содома в Библии.
 Бера — граф Барселоны и маркиз Готии.

Фамилия
 Бера, Жан (1921—1959) — французский автогонщик.
 Бера-Тагрин, Натали (род. 1960) — французская пианистка.

Прочее 
 Бера (Берре, Бэра, масляная груша, масляновка) — особый класс груш, отличающихся значительной сочностью мякоти плода.

См. также 
 Берра (значения)

Примечания 

